Kinesträdsläktet (Koelreuteria) är ett släkte av kinesträdsväxter som beskrevs av Laxm.. Kinesträdsläktet ingår i familjen kinesträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kinesträdsväxter